Беловодский сельсовет — упразднённое муниципальное образование и административно-территориальная единица в Ульяновской области России. Административный центр село Беловодье (Ульяновская область).

История 
В 1924 году Беловодский сельсовет в составе Коржевской волости Карсунского уезда.

Упразднён объединением Татарского-Горенского, Беловодского и Кадышевского сельсоветов.

Состав 
В состав сельсовета входило 5 населённых пунктов: 2 села и 3 деревни.

Литература 

 Справочник административно-территориального деления Симбирской губернии – Ульяновской области за 1648 – 1985 гг./ Сост. А. Ф. Варламова. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1986.

Ссылки 

 Архив Исполнительного комитета Беловодского сельского Совета депутатов трудящихся с.Беловодье

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ульяновской области